Nils Lundkvist (né le  à Piteå en Suède) est un joueur suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 

Formé au Piteå IF , il rejoint les équipes de jeunes du Luleå HF. Il débute en senior lors de la saison 2017-2018 dans la SHL.

Il est choisi au premier tour, en 28 position par les Rangers de New York lors du repêchage d'entrée dans la LNH 2018.

Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Rangers face aux Stars de Dallas. Il enregistre sa première assistance le  face aux Blue Jackets de Columbus.

Le , il est échangé aux Stars de Dallas en retour d'un choix conditionnel de 1ère ronde en 2023 et d'un choix conditionnel de 4e tour en 2025.

Carrière internationale 
Il représente la Suède en sélection jeune.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2016-2017 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||8 ||0 ||2 ||2 ||0 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||26 ||3 ||11 ||14 ||18 ||6 ||0 ||5 ||5 ||6
|-
| 2017-2018 || Luleå HF || SHL ||28 ||2 ||3 ||5 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2018-2019 || Luleå HF U20 || J20 SuperElit ||4 ||0 ||2 ||2 ||0 ||2 ||1 ||3 ||4 ||4
|-
| 2018-2019 || Luleå HF || SHL ||41 ||3 ||7 ||10 ||8 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2019-2020 || Luleå HF || SHL ||45 ||11 ||20 ||31 ||30 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Luleå HF || SHL || 52 ||14 ||18 ||32 ||30 ||7 ||2 ||0 ||2 || 4
|-
| 2021-2022 || Rangers de New York || LNH ||25 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022|| Wolf Pack de Hartford || LAH || 34|| 3|| 12|| 15|| 14|| -|| -|| -|| -||-

Au niveau international 

| 2018 || align="left"|Championnat du monde moins de 18 ans || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| +1|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2019 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 1|| 1|| 2|| 0|| +1|| align="left"| Cinquième place
|-
| 2020 || align="left"|Championnat du monde junior || 7|| 1|| 7|| 8|| 4|| +2|| align="left"| Médaille de bronze
|-
| 2021 || align="left"| Championnat du monde || 3|| 0|| 5|| 5|| 2|| +2|| align="left"| Neuvième place

Références 

Naissance en juillet 2000
Naissance à Piteå
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Luleå HF
Choix de repêchage des Rangers de New York
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Joueur des Rangers de New York